Caminemos pisando la senda () — державний гімн Екваторіальної Гвінеї. Офіційно затверджений як гімн у 1968 році після здобуття незалежності від Іспанії. Слова написав Атанасіо Ндонго Мійоне, а музику Мійоне допоміг написати Рамир Санчес Лопес у 1968 році.

Текст гімну 
Caminemos pisando la senda
De nuestra inmensa felicidad.
En fraternidad, sin separación,
¡Cantemos Libertad!
Tras dos siglos de estar sometidos
Bajo la dominación colonial,
En fraterna unión, sin discriminar,
¡Cantemos Libertad!
¡Gritemos Viva, Libre Guinea,
Y defendamos nuestra Libertad.
Cantemos siempre, Libre Guinea,
Y conservemos siempre la unidad.
¡Gritemos Viva, Libre Guinea,
Y defendamos nuestra Libertad.
Cantemos siempre, Libre Guinea,
Y conservemos siempre la independencia nacional
Y conservemos, Y conservemos
La independencia nacional.

Див. також 
 Герб Екваторіальної Гвінеї
 Прапор Екваторіальної Гвінеї

Посилання 
 Сторінка гімну 

Національні символи Екваторіальної Гвінеї
Екваторіальна Гвінея
Екваторіальна Гвінея
Музика Екваторіальної Гвінеї